Horst (geologie), een geologische term
-horst, een (onderdeel) van een plaatsnaam
Het nest van een roofvogel
Horst (voornaam), een jongensnaam

België:
Kasteel van Horst (België), een kasteel in Sint-Pieters-Rode (Vlaanderen) 

Duitsland:
Horst (Holstein), een plaats in het zuiden van de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Horst (Lauenburg), een plaats in het oosten van de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Horst (Satow), een plaats in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Horst (Sundhagen), een plaats in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Nederland:
Horst (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Ermelo (Gelderland)
Horst (Gilze en Rijen), een dorp in de gemeente Gilze en Rijen (Noord-Brabant)
Horst (Limburg), een plaats in de gemeente Horst aan de Maas (Limburg)
De Horst (Berkelland), buurtschap in de gemeente Berkelland (Gelderland).
De Horst, een dorp in de gemeente Berg en Dal (Gelderland) 
Horst aan de Maas, een gemeente in Limburg
Huys ter Horst, een kasteelruïne in Horst (Limburg)
Kasteel Ter Horst (Loenen), een kasteel in Gelderland
Strand Horst, een recreatiegebied in Gelderland
Landgoed De Horst, bij Zeist

Personen met de achternaam Horst
Nederlandse personen
Anthon van der Horst, organist, dirigent en componist
Bets ter Horst, atlete
Christine van der Horst, televisiepresentatrice
Derk van der Horst, geschiedkundige
Dirk van der Horst, gitarist
Guusje ter Horst, politica
Han van der Horst, geschiedkundige
Henk van der Horst, programmamaker en acteur
Herman van der Horst, filmregisseur
Pieter van der Horst, theoloog en taalkundige

Andere personen
Jørn Lier Horst, Noors schrijfster en politieman

Zie ook 
Horsten, doorverwijspagina
De Horst, doorverwijspagina